Хулио Сесар Бальпарда Муро (, 1903 — 9 июля 1942, Монтевидео) — уругвайский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Уругвая 1929, 1934, 1936 гг.

Призер чемпионата Южной Америки 1934 г.

Участник нескольких крупных международных турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Х. Бальпарды в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Бальпарды на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Умершие в Монтевидео